Miejscowości w USA:
 Rockwell – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Rockwell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Rockwell – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
Gminy w USA:
 Rockwell (ang. Rockwell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
Osoby
 Rockwell – amerykański piosenkarz R&B
Firmy
 Rockwell International